Seznam vrcholů v Nízkých Tatrách zahrnuje pojmenované nízkotatranské vrcholy s nadmořskou výškou nad 1500 m. Seznam vychází z tabulky dostupné na stránkách Treking.cz, která uvádí 48 nejvyšších nízkotatranských vrcholů s nadmořskou výškou nad 1700 m. Zbytek seznamu (vrcholy vysoké 1500 až 1700 m) byl vypracován podle map dostupných na stránkách Hiking.sk.

Seznam vrcholů 

Další vrcholy:

 Demänovská hora (1304 m n. m.)
 Rohačka (827 m n. m.)

Související články 
 Seznam vrcholů ve Vysokých Tatrách

Reference

Externí odkazy 
 Nejvyšší vrcholy Nízkých Tater na Treking.cz
 Nízke Tatry - najvyššie vrcholy a sedlá na Jaraba.sk
 Mapový portál na Hiking.sk

 
Nízké Tatry
Nízké Tatry